SIS poate fi:

 Serviciul de Informații și Securitate, serviciu secret în Republica Moldova
 Secret Intelligence Service, serviciu secret în Marea Britanie
 Sistemul Informatic Schengen

Altele 
 Șiș, armă albă